Абердин има више значења:
 Абердин
 Абердин (Индијана)
 Абердин (Вашингтон)
 Абердин (Јужна Дакота)
 Абердин (Ајдахо)
 Абердин (Мериленд)
 Абердин (Мисисипи)
 Абердин (Охајо)
 Абердин (Северна Каролина)